Заво́лжский — посёлок в Быковском районе Волгоградской области России. Входит в состав Кисловского сельского поселения.

География 

Посёлок расположен в Заволжье, в нескольких километрах от левого берега Волги (Волгоградского водохранилища) и в 6 километрах восточнее села Кислово (по дорогам — 9 км). В 2,5 километрах западнее посёлка проходит трасса .

На прилегающих к посёлку территориях культивируются арбузы и дыни.

Население

История 

На 01 ноября 1988 года посёлок входил в состав Кисловского сельского совета.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Быковского района